De Wereldbeker schaatsen 2007/2008 gaat voor de 3000/5000 meter rijders van start in Salt Lake City met de 3000 meter. Dit gebeurt op 11 november 2007 in de Verenigde Staten. De andere wedstrijden vinden plaats in Calgary, Kolomna, Heerenveen, Hamar, Baselga di Pinè en tijdens de Wereldbekerfinale in Heerenveen. In Moskou en in Hamar wordt 5000m gereden, de andere wedstrijden gaan over 3000m.

Kalender

Podia

Eindstand

- = geen deelname
0 = geen punten

Vrouw 3000
2007/08